Sveti Gregor je lahko:

Svetnik 

 Papež Gregor I. Veliki
 Papež Gregor II.
 Papež Gregor III.
 Papež Gregor VII.
 Papež Gregor X. - blaženec
 Sveti Gregor Čudodelnik
 Sveti Gregor Langreški
 Sveti Gregor Nazianški
 Sveti Gregor iz Nise

Kraj 

 Sveti Gregor, Ribnica